

Patronyme 
 Mats Rits, (1993- ), est un joueur de football.
 Siret Rits, (1982- ) est une joueuse estonienne de volley-ball.

Sigle 
 RITS, ancienne appellation du RITCS

Homonymie
Homonymie de patronyme